

Carriera 
Dopo aver giocato con varie squadre giovanili statunitensi, milita per due stagioni con lo Sporting Kansas City. L'anno seguente gioca con la maglia del FC Haka, in Finlandia.

Il 4 gennaio 2014 il Servette annuncia ufficialmente la sua firma su un contratto che lo lega alla squadra ginevrina fino al termine della stagione, con un'opzione per quella successiva. Fa il suo esordio in campionato allo Stade de Genève il 9 febbraio giocando da titolare sulla fascia sinistra contro lo Sciaffusa, partita poi persa per 3-1.

Nel 2014-2015 si trasferisce in Germania, militando nel VfB Auerbach nel campionato di Regionalliga Nordost. Ad agosto 2015 firma in seconda serie svedese con l'AFC United.

Note

Collegamenti esterni
 

Calciatori inglesi